Magny-Cours bezeichnet:

 eine französische Gemeinde im Département Nièvre, siehe Magny-Cours
 eine Motorsport-Rennstrecke, siehe Circuit de Nevers Magny-Cours
 den Codenamen eines 12-Kern-Prozessors von AMD, siehe Liste der AMD-Opteron-Prozessoren#Magny-Cours (61yy)